Фабрис Ветеа Санторо (; родился 9 декабря 1972 года на Таити, Французская Полинезия) — французский теннисист; трёхкратный победитель турниров Большого шлема (дважды — в парном разряде, один раз — в миксте); трёхкратный финалист турниров Большого шлема в парном разряде; бывшая шестая ракетка мира в парном разряде; победитель 30 турниров ATP (6 — в одиночном разряде).

В юниорах: победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-1989); бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге; победитель одиночного турнира Orange Bowl-1988 (соревнования среди 16-летних).

Общая информация 
Фабрис — потомственный спортсмен: его отец играл в футбол во французской лиге 2 на позиции вратаря.

Спортивное прозвище — «Волшебник» (). Это прозвище Санторо получил от Пита Сампраса после матча 3-го круга турнира серии Мастерс в Индиан-Уэллсе в 2002 году. Сампрас победил в том матче, продолжавшемся 2 часа 2 минуты, со счётом 6-3 3-6 7-5.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Санторо начал профессиональную карьеру в 1989 году. В апреле того года он дебютировал в ATП-туре, сыграв на турнире в Монте-Карло. В тот год Фабрис выиграл юниорский Открытый чемпионат Франции в одиночном разряде, обыграв в финале американца Джареда Палмера 6-3 3-6 9-7. Там же француз дебютировал и на взрослых соревнованиях серии Большого шлема. В апреле 1990 года после выхода в четвертьфинал на турнире в Ницце он впервые попал в Топ-100 мирового одиночного рейтинга. В октябре того же года ему впервые удалось сыграть в финале турнира АТП. Произошло это в Тулузе, где в титульной встрече Санторо проиграл шведу Йонасу Свенссону. По итогам сезона получил награду от ассоциации «Новичок года».

В мае 1991 года Санторо впервые выступил за национальную сборную Франции в розыгрыше Кубка Дэвиса, а также смог выйти в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв на своём пути среди прочих шестого в мире Пита Сампраса. На Открытом чемпионате Франции того сезона Фабрис впервые выходит в четвёртый раунд. В сезоне 1992 года француз четырежды выходил в полуфинал на турнирах АТП. Также летом он принял участие в Олимпийских играх в Барселоне и прошёл в четвертьфинал. В упорной борьбе он проиграл Горану Иванишевичу в пяти сетах (7-6(5), 7-6(1), 4-6, 4-6, 6-8).

Следующий финал в туре Санторо сыграл в феврале 1993 года, когда вышел в него на турнире в Дубае. В решающем матче он проиграл чеху Карелу Новачеку. В марте на турнире в Индиан-Уэллсе он смог продвинуться по турнирной сетке до четвертьфинала. В грунтовой части сезона лучшим результатом для него стал полуфинал в Ницце. Во второй половине сезона 1993 года особыми результатами француз не отметился, выбывая на турнирах на ранней стадии. Начало 1994 года также складывалось не слишком удачно и Санторо на время выбыл из первой сотни рейтинга. Вернуться обратно он смог в августе, благодаря выходу в финал на грунтовом турнире в Кицбюэле, где в решающем матче он проиграл Горану Иванишевичу, затратив на поединок все пять сетов. Лучшим результатом оставшейся части сезона стал выход в полуфинал на турнире в Тель-Авива в октябре.

В сезоне 1995 года лучшим результатом в туре стал выход в полуфинал грунтового турнира в Эшториле, который проводился в апреле. Осенью Санторо выиграл первый титул АТП, правда в парном разряде. Это удалось сделать на турнире в Палермо, где он выступил в паре с испанцем Алексом Корретхой. 1996 год француз из-за низкого рейтинга провёл в основном на турнирах более младшей серии «челленджер». Улучшение результатов началось в 1997 году. В феврале он смог вернуться в Топ-100 после выхода в полуфинал на турнире в Марселе. В апреле на грунтовом турнире серии «Супер 9» в Монте-Карло Фабрису удалось пробраться в полуфинал и обыграть во втором раунде № 2 в мире на тот момент Томаса Мустера. Ещё один раз он обыграл австрийца в конце июля в Монреале, где смог выйти в четвертьфинал. В октябре Санторо наконец-то смог выиграть первый индивидуальный трофей на соревнованиях АТП. Произошло это на зальном турнире в Лионе, где в финале был переигран Томми Хаас со счётом 6-4, 6-4.

1998—2002 
1998 год Санторо начинает с выхода в финал на турнире в Дохе, где проиграл чеху Петру Корде. В апреле он смог выйти в 1/4 финала в Монте-Карло, а в мае на турнире в Гамбурге. В июле он выиграл парный титул в Штутгарте в альянсе с Оливье Делатром. В октябре это французский дуэт взял ещё три титула: в Тулузе, в Базеле и Лионе. В феврале 1999 года Санторо удалось выиграть титул в Марселе, переиграв в финале соотечественника Арно Клемана. В начале марта он смог сыграть ещё в одном финале в Копенгагене, но проиграл его шведу Магнусу Густафссону. В августе Фабрис смог выйти в четвертьфинал турнира в Монреале. На турнире в Лонг-Айленде он выиграл парные соревнования в дуэте с Оливье Делатром. В конце сезона Делатр и Санторо сыграли парную встречу финала Кубка Дэвиса против австралийцев и проиграли её. Сборная Франции проиграла тот финал со счётом 2-3.

На старте сезона 2000 года Санторо смог выиграть чемпионский титул турнира в Дохе, где в финале был обыгран немец Райнер Шуттлер. Лучшим результатом весны для него стал полуфинал на февральском турнире в Марселе. В августе Фабрис вышел в четвертьфинал на турнире серии Мастерс в Цинциннати. В сентябре он принял участие в Олимпийских играх в Сиднее и в первом раунде смог обыграть № 2 в мире Марата Сафина, который незадолго до этого выиграл Открытый чемпионат США. Сам Санторо выбыл с Олимпийского турнира в третьем раунде, проиграв Кариму Алами. В октябре он победил в парном розыгрыше турнира в Тулузе совместно с Жюльен Бутте. В конце сезона француз смог выйти в 1/4 финала на Мастерсе в Париже. В феврале 2001 года Бутте и Санторо выиграли ещё один совместный парный приз на турнире в Марселе. Лучшим результатами весны для Санторо стали выход в 1/4 финала на Мастерсе в Гамбурге, а также третий выход в четвёртый раунд на турнирах Большого шлема (на Открытом чемпионате Франции), где он вновь смог выиграть Марата Сафина (в третьем раунде). В июне француз сыграл в финале турнира на траве, проводившемся в Халле, однако уступил в борьбе за титул шведу Томасу Юханссону. В августе он вышел в полуфинал Мастерса в Монреале, что позволило французу подняться на самую высокую в карьере 17-ю строчку одиночного рейтинга. В концовке сезона он стал обладателем Кубка Дэвиса. В финале против сборной Австралии он помог Франции одержать общую победу (3-2), добыв очко в парной встрече совместно с Седриком Пьолином.

В январе 2002 года Санторо, выступая в парных соревнованиях на Открытом чемпионате Австралии в одной команде с Микаэлем Льодра, смог дойти до первого в карьере финала Большого шлема. В решающем матче за титул французский дуэт проиграл паре Даниэль Нестор и Марк Ноулз. В марте Санторо первенствовал на турнире в Дубае. В финале он смог выиграть Юнеса эль-Айнауи. В августе он вышел в четвертьфинал Мастерса в Торонто, а в октябре в полуфинал Мастерса в Мадриде. В начале ноября Фабрис выиграл парный титул на Мастерсе в Париже в альянсе с Николя Эскюде. На этих же кортах через три недели Санторо и Эскюде сыграли парную встречу финала Кубка Дэвиса, где Франции противостояла сборная России. Тот матч они смогли выиграть, но этого не хватило для общей победы и французы уступили со счётом 2-3.

2003—2010 

В сезоне 2003 года наибольших достижений Санторо добился в выступлениях в парном разряде. В одиночках он лишь раз за сезон дошёл до полуфинала АТП в октябре в Меце. В парных соревнованиях Фабрис добился успеха уже на старте сезона, выиграв первый в карьере Большой шлем на Открытом чемпионате Австралии по теннису. партнёром по этой победе стал Микаэль Льодра, с котором они в финале обыграли Марка Ноулза и Даниэля Нестора — 6-4, 3-6, 6-3. Ещё один парный трофей в 2003 году Санторо завоевал в феврале на турнире в Марселе в партнёрстве с Себастьяном Грожаном. В конце сезона Льодра и Санторо приняли участие в Итоговом парном турнире и дошли до финала, где проиграли Бобу и Майку Брайанам в тяжелом пятисетовом матче. Удачно для Санторо начался сезон 2004 года. Сначала он выиграл парный титул турнира в Окленде с представителем Индии Махешом Бхупати, а затем с Льодра защитил титул на Открытом чемпионате Австралии. В финале французский дуэт обыграл братьев Брайанов (7-6(4), 6-3). В марте с Бхупхати Фабрис побеждает в парном разряде в Дубае. На Открытом чемпионате Франции Льодра и Санторо смогли дойти до финала, который проиграли бельгийскому дуэту Ксавье Малисс и Оливье Рохус. В августе Санторо добился лучших для себя в 2004 году результатов в одиночном разряде, а именно выходов в четвертьфинал на Мастерсах в Торонто и Цинциннати. В том же месяце он принял участие в своей третьей Олимпиаде, которая проходила в Афинах. В одиночном разряде он выбыл во втором раунде. а в парном с Льодра в четвертьфинале.

В мае 2005 года Льодра и Санторо смогли взять парный приз Мастерса в Риме. На Ролан Гаррос того сезона Фабрис смог одержать победу в смешанной паре с Даниэлой Гантуховой. в 2006 — на Уимблдоне. Ещё два парных приза он выиграл в октябре на турнирах в Меце и Лионе (с Льодра). в ноябре французскому дуэту удалось покорить Итоговый турнир, где в финале они обыграли Ненада Зимонича и Леандера Паеса — 6-7(6), 6-3, 7-6(4). В январе 2006 года Санторо выиграл парный титул в Сиднее совместно с Ненадом Зимоничем. На Открытом чемпионате Австралии этого года он смог достичь высшего достижения в карьере на одиночных турнирах Большого шлема. Победив своей сетке Винсента Спейди, Андрея Павела, Гастона Гаудио и Давида Феррера, 33-летний француз смог в первый и последний раз выйти в четвертьфинал. В июне в альянсе с Зимоничем он выиграл свой 20-й парный титул АТП, сделав это достижение на турнире в Халле. После этого серб и француз смогли выйти в финал Уимблдонского турнира, где были обыграны братьями Брайанами со счётом 3-6, 6-4, 4-6, 2-6. Осенью он прибавил к своим трофеям ещё два парных титула: в Меце (c Гаске) и Москве (с Зимоничем). В Москве он также смог выйти в полуфинал одиночного турнира.

В марте 2007 года Санторо и Зимонич выиграли парный титул в Дубае. В мае они одержали совместную победу на Мастерсе в Риме, а на Открытом чемпионате Франции вышли в полуфинал. Также в 1/2 финала они попали и на Уимблдонском турнире. В июле 2007 года впервые за пять лет Санторо смог выиграть одиночный титул АТП. Происходит это на турнире в Ньюпорте, где в финале был обыгран соотечественник Николя Маю. В сентябре он смог выйти в полуфинал на турнире в Мумбаи. В январе 2008 года Санторо прошёл в стадию полуфинала на турнире в Сиднее. В июле он смог защитить свой прошлогодний титул в Ньюпорте. В финале был обыгран представитель Индии Пракаш Амритраж. В октябре он сыграл в полуфинале в Москве. В сезоне 2009 года он дважды смог выйти полуфинал соревнований АТП-тура на турнирах в Истборне и Ньюпорте. В январе 2010 года Санторо завершил профессиональную карьеру. Последним турниром для него стал Открытый чемпионат Австралии.

Некоторые достижения и факты 
 Фабриса можно с полным правом называть звеном, связывающим различные теннисные эпохи. За свою карьеру он успел сыграть с 22 из 28 теннисистов, когда-либо занимавших первую строчку мирового рейтинга. Выигрывал у 18 теннисистов, когда-либо становившихся первой ракеткой мира — тоже своего рода уникальное достижение. Не встречался на корте лишь с 6 из 28 бывших первых ракеток мира (Илие Настасе, Джон Ньюкомб, Бьорн Борг, Джон Макинрой и Даниил Медведев). Только Санторо побеждал и Джимми Коннорса, который родился в 1952 году, и Новака Джоковича, который родился в 1987 году.
 Теннисное долголетие помогло Санторо стать и самым возрастным игроком, защитившим свой титул на турнире ATP в одиночном разряде — он выигрывал Ньюпорте в 2007 и 2008 годах, когда ему было 34 и 35 лет соответственно. Позже его достижение превзошёл Виктор Эстрелья.
 Был первым лидером чемпионской гонки ATP в тот год, когда она появилась, выиграв январский турнир в Дохе
 На Открытом чемпионате Франции-2004 за 6 часов 33 минуты обыграл своего соотечественника Арно Клемана со счётом 6-4 6-3 6-75 3-6 16-14. Этот матч шесть лет оставался самым длинным в истории Открытой эры, до июня 2010 года, когда Джон Изнер обыграл Николя Маю в первом круге Уимблдонского турнира за 11 часов и 5 минут со счётом 6-4 3-6 6-7 7-6 7-6(8).
 70 раз принимал участие в турнирах Большого шлема в одиночном разряде (в том числе в последних 44 подряд начиная с Открытого чемпионата США 1998 года). С 1989 по 2009 год пропустил лишь 1 Ролан Гаррос из 21 — в 1996 году из-за травмы. Всего на турнирах Большого шлема выиграл 63 матча и проиграл 68. Лучший результат — четвертьфинал открытого чемпионата Австралии в 2006 году.
 В 1991—2004 годах провёл 26 матчей в Кубке Дэвиса, из которых выиграл 15. Обладатель Кубка Дэвиса 2001 года — в финальном гостевом матче против сборной Австралии в Мельбурне принёс вместе с Седриком Пьолином второе очко французам, обыграв в парной встрече Ллейтона Хьюитта и Патрика Рафтера со счётом 2-6 6-3 7-65 6-1. Интересно, что в том розыгрыше французы все свои матчи провели в гостях — против Бельгии (5-0), Швейцарии (3-2), Нидерландов (3-2) и Австралии (3-2).
 Впервые вышел в финал турнира ATP в 1990 году в Тулузе, а последний раз — в июле 2008 года в американском Ньюпорте.
 Первый обладатель награды ATP «Новичок года», которую Фабрис получил в 1990 году
 18 из 20 сезонов с 1990 по 2009 годы заканчивал топ-70 мирового рейтинга в одиночном разряде (в 1995 году был 104-м, а в 1996 — 118-м). При этом Санторо ни разу не заканчивал год в топ-20: лучшее достижение — 22-е место в 2001 году. 12 сезонов подряд (1997—2008) заканчивал в топ-100 мирового парного рейтинга.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (12)

Победа (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (6)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (12)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров Большого шлема в мужском парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы Итогового турнира ATP в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (42)

Победы (24)

Поражения (18)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (3)

Победы (2)

Несыгранные финалы (1)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы командных турниров (3)

Победы (1)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

История личных встреч 

Теннисисты, занимавшие когда-либо 1 позицию в рейтинге ATP, выделены жирным шрифтом

Статистика приведена согласно данным сайта ITF на 30 мая 2022 года.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Франции
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди юношей
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Обладатели Кубка Дэвиса